Vivild kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vivild (Favrskov Kommune) – bebyggelse i Lyngå Sogn
 Vivild (Norddjurs Kommune) – by i Vivild Sogn